Timbuctù (anche scritta Timbuctoo, Timbuktu, Timbouctou, Tombouctou) – città del Mali
Circondario di Timbuctù – circondario del Mali
Regione di Timbuctù – regione del Mali

Astronomia
Timbuktu – cratere marziano

Film
Timbuctù – film di Henry Hathaway (1957)
Timbuktu – film di Alan Gilsenan (2004)
Timbuktu – film di Abderrahmane Sissako (2014)

Persone
Timbuktu – cantante svedese

Altro
Timbuctu – programma televisivo del 2006
 Timbuktu – software di controllo remoto prodotto da Motorola